Richard Williams (1933–2019) brit-kanadai filmrendező, forgatókönyvíró, producer
 Richard Williams (1942) amerikai teniszedző
 Richard Williams (1977) angol autóversenyző
hasonló nevűek
 R. Norris Williams (1891–1968) amerikai teniszező